Keene kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Keene (Californië)
Keene (New Hampshire)
Keene (Texas)